Une pyrrolidone est un composé organique constitué d'un cycle à 5 contenant un atome d'azote (azolidine) substitué en position 2 ou 3 par un groupe oxo. Ainsi, il existe deux isomères  de la pyrrolidone :
 La 2-pyrrolidone qui est de fait un amide cyclique aussi dénommé γ-lactame ou butyrolactame et de numéro CAS .
 La 3-pyrrolidone, de numéro CAS  est un cycle beaucoup plus rare que le précédent au point que la dénomination 'pyrrolidone' est souvent confondue avec la 2-pyrrolidone.

Notes et références 

Azolidine  
Cétone
Gamma-lactame